Linstow kan have flere betydninger:

 Linstow (adelsslægt) – en tysk-dansk adelsslægt
 Linstow (Dobbin-Linstow) – en by i kommunen Dobbin-Linstow i Landkreis Güstrow i Mecklenburg-Vorpommern i Tyskland
 Dobbin-Linstow – en kommune (Gemeinde) i Landkreis Güstrow i Mecklenburg-Vorpommern
 Linstower See – en sø i Mecklenburg-Vorpommern